

Населені пункти та їхні частини

 Криниці — гміна в Томашівському повіті Люблінського воєводства
 Криниця (Криниці) — село в гміні Криниці Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Криниці — село в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Криниці — частина села Белжець у гміні Белжець Томашівського повіту Люблінського воєводства

Примітки